Székely Vladimír (1873–1958) magyar királyi rendőrfőkapitány-helyettes, író
 Székely Vladimír (1941–2020) magyar villamosmérnök, egyetemi tanár